Isabelle Candelier (née en 1963), actrice française ;
Jean-Jacques Candelier (né en 1945), homme politique français.

Voir aussi 
 
Patronyme picard